

Personnalités 

 François Désiré Roulin (1796-1874), médecin, illustrateur et naturaliste français français ;
 Louis-François Roulin (1821-1839), peintre français, fils de François Désiré Roulin ;
 Alfred Roulin (1885-1975), historien et enseignant suisse;
 Jean Roulin (1919-), skieur alpin suisse ;
 Félix Roulin (1931-), sculpteur belge ;
 François-Élie Roulin (1963-), compositeur français ;
 Gilles Roulin (1994-), skieur alpin suisse.

Titres 

 Portraits de la famille Roulin (1888-1890), œuvres du peintre Vincent van Gogh.
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme suisse